Gifford kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Gifford (Florida)
Gifford (Illinois)
South Gifford
Gifford (South Carolina)

Gifford kan ook verwijzen naar de volgende plaats in Schotland:
 Gifford (East Lothian)